Озерс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Озерс, Марита (род. 1944) — победительница Мисс США 1963.
 Озерс, Цезарс Эдуардович (род. 1937) — советский и латвийский баскетболист.